Slag bij Szentgotthárd (1664)
Slag bij Szentgotthárd (1705)